American Life — сингл Мадонны с одноимённого альбома 2003 года. В сингл вошли различные версии композиции «American Life» и песня «Die Another Day», написанные Мадонной и Мирвэ Ахмадзаем.

В Канаде, Дании, Италии, Японии и Швейцарии сингл «American Life» достиг первых мест в хит-парадах.

На песню «American Life» режиссёром Юнасом Окерлундом был снят видеоклип, а спустя некоторое время после его выпуска появилась и альтернативная его версия, в которой Мадонна исполняет песню на фоне флагов разных стран.

Вживую песня исполнялась в Re-Invention World Tour в ремиксе «Headcleanr Rock Mix».

Трек-лист и форматы 
Британский 2 x 12" винил (W603T2), Американский 2 x 12" винил (0-42614)
 A1 «American Life» (Missy Elliott's American Dream Remix) — 4:49
 A2 «American Life» (Oakenfold Downtempo Remix) — 5:32
 B1 «American Life» (Peter Rauhofer's American Anthem Part 1) — 10:41
 C1 «American Life» (Felix Da Housecat's Devin Dazzle Club Mix) — 6:10
 C2 «Die Another Day» (Calderone & Quayle Afterlife Mix) — 8:52
 D «American Life» (Peter Rauhofer’s American Anthem) (Part 2) — 9:06

Британский промо-CD (Ремиксы) (16658-2), Европейский макси-CD (Ремиксы) (W603CDX 9362 42614-2)
 «American Life» (Missy Elliott’s American Dream Remix) — 4:49
 «American Life» (Oakenfold Downtempo Remix) — 5:32
 «American Life» (Felix Da Housecat’s Devin Dazzle Club Mix) — 6:10
 «American Life» (Peter Rauhofer’s American Anthem Part 1) — 10:41
 «American Life» (Peter Rauhofer’s American Anthem) (Part 2) — 9:06
 «Die Another Day» (Richard Humpty Vission Electrofried Mix) — 6:01

Британский CD 1 (W603CD1 9362 42615-2), Австралийский CD 1 (9362-42615-2)
 «American Life» (Radio Edit) — 4:27
 «American Life» (Missy Elliott’s American Dream Remix) — 4:49
 «American Life» (Peter Rauhofer’s American Anthem Part 1) — 10:41

Британский CD 2 (W603CD2 9362 42616-2), Австралийский CD 2 (9362-42616-2), Японский CD-сингл (WPCR-11541)
 «American Life» (Radio Edit) — 4:27
 «American Life» (Oakenfold Downtempo Remix) — 5:32
 «American Life» (Felix Da Housecat’s Devin Dazzle Club Mix) — 6:10

Американский макси-сингл (42614-2)
 «American Life» (Missy Elliott’s American Dream Mix) — 4:49
 «American Life» (Oakenfold Downtempo Remix) — 5:32
 «American Life» (Felix Da Housecat’s Devin Dazzle Club Mix) — 6:10
 «American Life» (Peter Rauhofer’s American Anthem) (Part 1) — 10:41
 «American Life» (Peter Rauhofer’s American Anthem) (Part 2) — 9:06
 «Die Another Day» (Richard Humpty Vission Electrofield Mix) — 6:01

Американский расширенный CD-сингл (16658-2), Европейский CD-сингл (5439-16658-2), Европейский 12" винил (W603T)
 «American Life» (Edit With Rap) — 4:27
 «Die Another Day» (Calderone & Quayle Afterlife Mix) — 8:52

Чарты

Чарты

Чарты конца года

Примечания 

Песни, спродюсированные Мадонной
Песни, спродюсированные Мирвэ
Песни, написанные Мадонной
Песни Мадонны
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Протестные песни
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы Maverick Records
Синглы Warner Bros. Records